Winstone est un village du Gloucestershire, en Angleterre.

 Jaime Winstone (née en 1985), une actrice britannique.
 Norma Winstone (née en 1941), une chanteuse de jazz britannique.
 Ray Winstone (né en 1957), un acteur britannique.

Voir aussi 
 .
Patronyme anglais